V týlu nepřítele může být:

 V týlu nepřítele (kniha) – kniha ruského spisovatele Dmitrije Medvěděva
 V týlu nepřítele (film, 1951) – korejský film z roku 1951
 V týlu nepřítele (film, 1982) – koprodukční film ČSSR, SSSR a NDR z roku 1982
 V týlu nepřítele (film, 2003) – americko-nizozemský film z roku 2003